Ojrzeń ist der Name folgender Orte:

in Polen
 Ojrzeń (Powiat Ciechanowski), Dorf und Gemeindesitz im Powiat Ciechanowski der Woiwodschaft Masowien
 Ojrzeń (Gidle), Dorf im Powiat Radomszczański der Woiwodschaft Łódź; siehe Gidle